Olli kan syfta på: 

Olli (tecknad serie) – tecknad serie om en eskimå skapad av Nils Egerbrandt
Olli, Borgå – en hållplats längs Borgåbanan

Personer
Olli (pseudonym) (1889–1967), pseudonym för kåsören Väinö Albert Nuorteva

Förnamn
 Olii (namn) – ett finskt förnamn
Olli Hildén – finsk gitarrist och scenograf
Olli Jokinen (1978–) finsk ishockeyspelare
Olli Rehn (1962),– filosofie doktor och EU-kommissionär
Olli-Pekka Karjalainen (1980–) finsk friidrottare som tävlar i slägga

Se även
 Ollie

Finska förnamn
Mansnamn
Förnamnsförgreningssidor